Морон () — испанская фамилия. Известные носители:

 Морон, Даниэль (род. 1959) — чилийский футболист аргентинского происхождения.
 Морон, Хисела (род. 1976) — испанская синхронистка, олимпийская призёрка, чемпионка мира.
 Морон Гарсия, Лоренцо (род. 1993) — испанский футболист.

Топоним 
 Морон — город в Бретани, Франция
 Морон — город в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Часть Большого Буэнос-Айреса.
 Морон — город на Кубе.
 Морон — город на севере Венесуэлы.

Медицина 
 Морон — термин, обозначающий лиц с лёгкой умственной отсталостью.

См. также 
 Кампинья-де-Морон-и-Марчена — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.